Аламо може да се отнася до:
 Битката при Аламо, битка водена през 19 век между Мексико и Тексас.
 Мисия Аламо (Сан Антонио), сграда в Тексас, в която е била центърът на Битката за Аламо през 1836 г.
 Vympel R-27 ракетен снаряд използван в НАТО
 Аламо (скулптура), скулптура с формата на куб в Ню Йорк

Населени места:
 Аламо (Калифорния)
 Аламо (Джорджия)
 Аламо (Индиана)
 Аламо (Северна Дакота)
 Аламо (Тенеси)
 Аламо (Тексас)
 Аламо Хайтс (Texas)
 Община Аламо (Мичигън) – (Alamo Township, Michigan)
 Аламо (Ню Мексико)
 Аламо (Невада)

Филми:

 Няколко филми, които са вдъхновени от битката:
 Аламо (1936)
 The Last Command, (1955)
 Аламо, (1960)
 The Alamo: Thirteen Days to Glory, (1987)
 Аламо (2004)